Leif Gustafsson (7 de octubre de 1951) fue un piloto de motociclismo sueco, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1972 hasta 1979. Su mejor año fue en 1975, cuando acabó en cuarto lugar en la clasificación general de 125cc y consiguió su única victoria en su palmarés en el Gran Premio de Checoslovaquia.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suecia
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha